Ска́лка — предмет кухонной утвари, предназначенный в основном для раскатки теста. Бывает цилиндрической или веретенообразной формы.

История 
История возникновения скалки происходит достаточно давно. Этруски пользовались каменными скалками около 3000 лет назад. В других частях света для раскатывания теста использовали цилиндры из глины и дерева. В конце XIX века человек по имени Джон Рид изобрел стандартную современную скалку с деревянным цилиндром в центре и ручками с обеих сторон. Основным назначением скалки является раскатка теста перед готовкой.

Конструкция 
Как правило, материалом для изготовления скалки является древесина, иногда встречаются металлические, стеклянные или каменные скалки. Обычно скалка имеет две или реже одну ручку. Существуют скалки нестандартной конструкции: например, пластиковая полая скалка, в которую перед использованием заливают тёплую воду.

Скалка для разглаживания тканей 
Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В IV веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

В России на скалку (каток, каталка) наматывали ткань и разглаживали её рубелем.

В популярной культуре 
Популяр мәҙәниәттә уҡлау Скалка в популярной культуре — предмет, играющий роль холодного оружия в руках эмоционально взвинченной домохозяйки, особенно при семейных конфликтах. Известны реальные случаи, когда жена избивала мужа (скажем, за измену, пьянство) именно данным предметом; в результате появилось изречение «если в руках у женщины скалка, ещё не факт, что будут пирожки».

Галерея

Примечания

Литература 

 
 

Кухонная утварь